Riazani (en rus: Рязаны) és un poble del territori de Perm, a Rússia, que en el cens del 2010 tenia 10 habitants.

Pobles del territori de Perm